Лабастид-Сен-Пьер ( ) - коммуна (муниципалитет, небольшой город) Франции,  входит в кантон Тарн-Теску-Керси вер  в составе округа Монтобан, располагающегося во французском департаменте Тарн и Гаронна в бывшем регионе Юг-Пиренеи на юге Франции, который с 1 января 2016 года является частью региона Окситания.

Климат
Климат региона Окситании - умеренный, влажный субтропический, который граничит с средиземноморским климатическим поясом. Средняя температура воздуха всегда выше нуля. Осадки распределяются равномерно на протяжении всего года.

География

Географическое местоположение 
Коммуна расположена на реке Тарн на старой национальнальной дороге 630, между городом Монтобан и коммуной Бюзет-сюр-Тарн. Лабастид-Сен-Пьер - это центр городского блока Лабастид-Сен-Пьер округа Тулузы.

Границы  
Лабастид-Сен-Пьер граничит с другими шестью коммунами: 

 Монтобан  на севере
 Корбарьё  на северо-востоке
 Оргей (Тарн и Гаронна)  на юго-востоке
 Кампас  на юге
 Монтбартье  на западе 
 Брессольс  на северо-западе

Гидрография 
Коммуна Лабастид-Сен-Пьер построена на реке Тарн, которая проходит по коммуне на северо-востоке; притоки Тарна - река Верне , река Рьё Тор , река Фаба .

Геология и рельеф 
Коммуна Лабастид-Сен-Пьер расположена на первой террасе Тарна на левом берегу. 

Площадь коммуны составляет 2064 га; ее высота меняется от 75 до 119 метров над уровнем моря.

Транспорт 
Лабастид-Сен-Пьер обслуживается автобусной линией Смешанных видов транспорта Окситании . Это линия 717/717, которая позволяет соединять Монтобан с Сен-Сюльпис-ла-Пуант, проходя непосредственно через центр города.

Коммуна Лабастид-Сен-Пьер доступна через шоссе A62, а кроме того через шоссе D930 (бывшую национальную дорогу 630).

Коммуна находится недалеко от железнодорожной станции Монбартье  и вокзала Монтобан-Виль-Бурбон .

Коммуны департамента Тарн и Гаронна